Amerikai Egyesült Államok
 Angelica, város New York államban
 Angelica, falu New York államban
 Angelica, város Wisconsin államban
 Angelica, statisztikai település Wisconsin államban
egyéb
 Angelica, növénynemzetség, magyar neve: angyalgyökér
 Angelica, angol punk rock zenekar
 Angelica, Arthur Phillips magyarul is megjelent regénye 2007-ből
 angelica, angélique, a barokk zene korában megjelenő pengetős hangszer
 965 Angelica, aszteroida a kisbolygóövben